Сері́-Маньєва́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний схід від Парижа, 85 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 106 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 311,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сері-Маньєваль на сайті французького Національного інституту географії
 Сері-Маньєваль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сері-Маньєваль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сері-Маньєваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сері-Маньєваль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза